1.ª Región Militar del Ejército Argentino.
 1.ª Región Militar del Ejército Brasileño.
 1.ª Región Militar del Ejército Boliviano.